Slovo kokot si dochovalo ve staroslověnštině, srbštině, chorvatštině, lužičtině (viz např. łapanje kokota) a některých českých a ruských dialektech původní význam, tj. kohout, v češtině dialektálně i kokrhání. V obecné češtině, polštině a slovenštině se význam přenesl a nyní slovo znamená:
 penis (vulgárně) – v tomto významu doloženo již ve staročeštině, v novější době ve slovenském vojenském slangu
 nadávka – nepříjemný nebo necharakterní člověk (vulgárně)

další názvy
 Kokot (časopis) – bývalý avantgardní chorvatský časopis

sídla a místa
 Kokot, později Kokotsko – zaniklá ves a tvrz na území obce Bušovice v okrese Rokycany
 Kokot (Choustník) – zaniklá věž českého hradu Choustník
 Kokot (Štúrovo) – zaniklá osada a hrad na dnešním území Štúrova na Slovensku
 Kokot (Soví hory) – vyvýšenina v západním Polsku v Sovích horách
 Kokot (Svatokřížské vojvodství) – malá obec v Polsku ve Svatokřížském vojvodství v okrese Pińczów

příjmení osob
 Kokot (příjmení) – více osob, rozcestník

Podobné názvy 
 Kokotsko
 Kokoticovité, Kokotice
 Kokotów
 Kokota

Reference

Externí odkazy 
 

Sprostá slova